La commune d'Allinges, en Haute-Savoie (France), compte deux châteaux classé aux monuments historiques :
 le château d'Allinges-Vieux ;
 le château d'Allinges-Neuf.